Руква — один із 30 регіонів Танзанії.
 Руква — безстічне озеро на південному заході Танзанії.